Кампот:

 Кампот — город в Камбодже.
 Кампот — провинция в Камбодже.